Mollet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Mollet (um 1563–um 1648), französischer Gärtner, Gartenintendant und Autor
 Clotilde Mollet, französische Schauspielerin
 Florent Mollet (* 1991), französischer Fußballspieler
 Guy Mollet (1905–1975), französischer Politiker
 Henri Mollet (* 1939), Schweizer Architekt 
 Joseph Mollet (1756–1829), französischer Mathematiker und Physiker
 Li Mollet (* 1947), Schweizer Schriftstellerin
 Tommy Mollet (* 1979), niederländischer Taekwondoin

Mollet ist der Name folgender Orte:

 Mollet de Peralada, Gemeinde in Katalonien, Spanien
 Mollet del Vallès, Stadt in Katalonien, Spanien